Henri Gervex, (1852-1929), artiste peintre français
 Madeleine Félicie Gervex-Emery, (), artiste peintre française
 Marguerite Gervex (), artiste peintre française

Patronyme francoprovençal